Rádio Difusora é uma emissora de rádio brasileira com sede em Bento Gonçalves, RS. Opera na frequência 890 kHz AM.

Ligações externas
 Página oficial

Difusora
Estações de rádio fundadas em 1947